Bornt Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bornt Hill (Broome County, New York)
 Bornt Hill (Schoharie County, New York)

Siehe auch:
 Burnt Hill